Орас Бенедикт де Соссю́р (; 17 февраля 1740, Конш, близ Женевы, Швейцария — 22 января 1799, Женева) — швейцарский ,  и . Второе поколение научной династии де Соссюров, сын Николя де Соссюра.

Член Лондонского королевского общества (1788), член Парижской академии наук (корреспондент с 1787; с 1791 — иностранный член).

Биография 
Юношеские впечатления от опытов восхождения на альпийские вершины в значительной мере предопределили характер научных занятий Соссюра.

География 

Его исследования во многом были связаны со сравнительным измерением температуры, влажности и других природных показателей на различных высотах — Соссюр получил много интересных результатов (показав, например, что нижний слой воды в глубоких озёрах всегда остаётся холодным, что для прогрева земли на глубине 30 футов под воздействием летнего тепла требуется шесть месяцев, и т. п.), сконструировал или усовершенствовал множество оригинальных измерительных приборов (различные гигрометры, магнетометр, диафанометр, анемометр, эвапорометр и т. п.).

На основании исследований выдвинул ряд смелых гипотез, которые, в основном, не подтвердились.

Ботаника 
В молодые годы Соссюр также много занимался ботаникой, описывая высокогорные растения, встреченные им в Альпах. В его честь назван род высокогорных трав  DC.

Альпинизм 
Как альпинист, Соссюр неоднократно поднимался на высочайшие вершины Альп, проводя там немало времени. Соссюром была учреждена премия тому, кто разведает способ восхождения на Монблан, и после того, как в 1786 году Мишель Паккар и Жак Бальма совершили первое успешное восхождение, в 1787 году Соссюр вместе с Бальма поднялся на вершину Монблана уже с исследовательским оборудованием — первым зафиксировав при этом, что именно Монблан является высочайшей вершиной Европы.

Натуралистические очерки Соссюра «Путешествия в Альпах» (; 1779—1796) многократно переиздавались, а в 1834 году была впервые опубликована и ненаучная, пейзажно-лирическая часть его записок ().

Деятельность Соссюра весьма способствовала популяризации альпинизма и горного отдыха. Для нужд своей альпинистской деятельности Соссюр сконструировал первую в Европе переносную печь для приготовления горячей пищи силой солнечных лучей.

Геология 
Одним из первых описал горные породы и геологическое строение Альп. На примере Альп подтвердил выявленную П. С. Палласом на Урале закономерность о более крутом положении пластов ближе к ядру хребта, и о более пологом залегании в предгориях.

Считается, что он первым предложил современное значение термина «геология» в 1779 году.

Память 
 В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Соссюра кратеру на видимой стороне Луны.
 В его честь назван минеральный агрегат — соссюрит.
 В честь него и его сына назван род растений — Соссюрея.
 Портрет Соссюра был помещён на купюре в 20 швейцарских франков шестого выпуска (купюра печаталась в 1979—1995 годы, действительна до 2020 года).

Примечания

Литература 

 

Орас Бенедикт
Метеорологи Швейцарии
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Похороненные на кладбище Королей
Выпускники Женевского университета